Дибро́ва () — село Капитоловского сельского совета (Изюмский район, Харьковская область, Украина).

Код КОАТУУ — 6322884507. Население по переписи 2001 года составляет 393 (185/208 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Диброва является пригородом Изюма и находится от города Изюм в двух км; примыкает к селу Капитоловка. Раньше село было частью села Капитоловка.

Через село проходит железная дорога, станция Подгорки.

Село окружено большим лесным массивом (сосна).

Экономика 
 Рядом с селом находится водоочистная станция с отстойниками.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины